Sempu peut désigner :
 Sempu, une île d'Indonésie située près de la côte méridionale Java ;
 le Sempu, un volcan d'Indonésie sur Sulawesi.